Jossé ist der Familienname von:

 Friedrich Jossé, Maler, Graphiker und Kunsterzieher in Speyer
 Carl-Heinu Jossé, Bürgermeister in Speyer

Siehe auch:
 Liste der Stolpersteine in Speyer